Rosenkötter ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Rosenkötter, deutscher Jurist
 Ingelore Rosenkötter (* 1953), deutsche SPD-Politikerin